Ad Koppejan, een politicus
 A.W. Koppejan, een ingenieur
 Methode van Koppejan, een methode uit de grondmechanica genoemd naar A.W. Koppejan